Фалік-Рейфер Пінхас (26.11.1910 — 1985) — театральний діяч, адміністратор-організатор мистецького життя на Буковині.
 Фалік або Фалек (*Φάλαικος, д/н —342 до н. е.) — політичний та військовий діяч Стародавньої Греції, стратег-автократ Фокідського союзу у 351—346 роках до н. е.